Влади́мир Ма́йков: Майков, Владимир Владимирович (1863—1942) — советский археограф и палеограф, член-корреспондент АН СССР.
 Майков, Владимир Николаевич (1826—1885) — русский писатель и журналист, переводчик, издатель.